La Maison de l'histoire et des traditions de la Haute-Moder se situe sur la commune de Wimmenau, dans le département du Bas-Rhin.

Le musée se situe dans une maison suisse du style de l’Oberland bernois. En effet, après la Guerre de Trente Ans, des immigrants suisses ont repeuplé la vallée de la Moder. 

La maison suisse, avec son moulin à huile, est un témoin de l’histoire mouvementée de cette région.

Voir aussi

Liens externes 
 Présentation du Musée sur le site des Musées d'Alsace

Histoire et des traditions
Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre